Retribution (album Malevolent Creation)
 Retribution (album Obscura)
 Retribution (album Shadows Fall)
 Retribution (album Ektomorf)